Physa är ett släkte av snäckor som beskrevs av Draparnaud 1801. Physa ingår i familjen blåssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blåssnäckor
Physa